Die Sky Open 2010 fanden vom 15. bis 22. Mai 2010 in Kairo, Ägypten statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2009/10 und gehörte zur Kategorie Super Series Platinum. Es war mit 150.000 US-Dollar dotiert.
 
Das Endspiel gewann Nick Matthew, der Karim Darwish mit 6:11, 11:7, 12:10 und 13:11 besiegte. Matthew, der den 14. Titel seiner Karriere gewann, sicherte sich bereits durch seinen Finaleinzug und der gleichzeitigen Niederlage Ramy Ashours gegen Karim Darwish im zweiten Halbfinale die erstmalige Übernahme der Weltranglistenführung zum 1. Juni 2010.
 
Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, davon waren acht Plätze für Qualifikanten vorgesehen. Die 16 besten Spieler wurden gesetzt. Per Wildcard erhielt Karim Samy einen Startplatz im Hauptfeld.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Ergebnisse auf squashinfo.com (englisch)

PSA World Tour 2009/10
2010